«Девять жизней» — название нескольких кинофильмов:
 Девять жизней — художественный фильм 1957 года, Норвегия, режиссёр Арне Скоуэн.
 Девять жизней — художественный фильм 2002 года, США, режиссёр Эндрю Грин.
 Девять жизней — художественный фильм 2004 года, США, режиссёр Дин Хауэлл.
 Девять жизней — художественный фильм 2005 года, США, режиссёр Родриго Гарсиа.
 Девять жизней — художественный фильм 2016 года, США, режиссёр Барри Зонненфельд.

См. также 
 Девять жизней
 Девять жизней Хлои Кинг
 Девять жизней кота Фрица
 Девять жизней Нестора Махно